Milltown kan syfta på följande platser:

Irland 

 Milltown (ort i Irland, Connacht), County Galway, 
 Baile an Mhuilinn, ort, Munster, Ciarraí, 
 Milltown (ort i Irland, Leinster), Kildare, 
 Milltown (del av en befolkad plats),

USA 

 Milltown (ort i USA, Indiana), Crawford County, 
 Milltown (ort i USA, New Jersey), Middlesex County, 
 Milltown (ort i USA, Wisconsin), Polk County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar